Jakieła ist der Familienname folgender Personen:

 Joanna Jakieła (* 1999), polnische Biathletin
 Katarzyna Jakieła (* 1987), polnische Biathletin
 Tomasz Jakieła (* 1996), polnischer Biathlet